Александр Яковлевич Шнеер (1892—1994) — советский , историк цирка.

Биография 
Александр Яковлевич Шнеер (псевдоним С. Аронов) родился в 1892 году в г. Друя Витебской губернии. Брат А. Я. Волгина.

В 1917 году окончил филологический факультет Бернского университета.

Место работы: по окончании университета работал политпросветах политуправлений Приволжского Военного Округа, Туркестанского фронта, Заволжского Военного Округа (1919—1923), заведующим литературной частью Большого театра, театра «Ромэн», театров городов Самары, Костромы, Казани, Свердловска.

Печатался с 1918 года. Получила известность его фраза «Мы — не рабы, рабы — не мы», вошедшая в издание советской Азбуки. Был инициатором издания Театральной Энциклопедии (т. 1—4, 1964—1967).

Занимался коллекционированием всего, что касалось цирка, театра, эстрады. Свою коллекцию передал музеям Москвы и Ленинграда.

Скончался в Москве 9 января 1994 года. Похоронен на Востряковском кладбище.

Семья

Труды 
 Экскурсия-массовка. С предисл. Я. Боярского. — М., Изд. ВЦСПС, тип. РИО ВЦСПС, 1928. — 43 с.
 Культработа в профсоюзе Рабис / А. Корбон; Под ред. Я. О. Боярского. Вступ. статья Н. Г. Александрова. — Москва : тип. изд-ва «Дер эмес», 1934. — 64 с. — (Библиотека профработника Союза Рабис / Центр. ком-т работников искусств ; Вып. 1.
 Материалы к 100-летию со дня смерти А. С. Пушкина : (В помощь кружкам нар. творчества) / Сост. А. Корбон, О. Олидор; Всес. ком-т по делам искусств при Совнаркоме СССР. Всес. дом народного творчества им. Н. К. Крупской. — Москва : школа ФЗУ треста «Полиграфкнига», 1937. — 116 с.
 Цирк: Маленькая энциклопедия / Авт.-сост. А. Я. Шнеер, Р. Е. Славинский; Редкол: Ю. А. Дмитриев (гл. ред.) и др.; 2-е изд., доп. и испр. — М.: Сов. энциклопедия, 1979. — 447 с.

Примечания

Литература 
 Тривас М. Собиратели // Сов. эстрада и цирк. 1969. № 5; Абель И. По страницам одной жизни // Там же. 1987. № 12
 Эстрада России: Век XX: Энциклопедия. М., 2004.
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 5: У-Я. — М.: ОАО «Московские учебники», 2012

Ссылки 
 Российская Еврейская энциклопедия 
 http://glossword.info/index.php/term/46-teatral-naya-entsiklopediya,2965-shneer.xhtml

Выпускники Бернского университета
Театроведы СССР
Похороненные на Востряковском кладбище
Столетние долгожители России